IOSA bezeichnet als Abkürzung
 die , eine Vorläuferorganisation der 

Iosa ist ein Namensteil von:
 Massimo Iosa Ghini (* 1959), italienischer Architekt und Designer 

Siehe auch:
 Maol Íosa

IOSA